Johannes Cuno ist der Name folgender Personen:

* Johannes Cuno (Humanist) (1462/1463–1513), deutscher Dominikaner und Humanist
 Johannes Cuno (Schriftsteller) (1555–1598), deutscher Theologe, Pädagoge und Dramatiker
 Johannes Cuno (Konrektor, Bürgermeister) (1630–1685), deutscher Konrektor, Bürgermeister und Genealoge